Аппоньи     :

 Аппоньи — венгерский графский род.

Персоналии 
 Аппоньи, Альберт (1846—1933) — венгерский политический деятель, тайный советник, министр по делам религии и просвещения, член Венгерской академии наук.
 Аппоньи, Геральдине (1915—2002) — графиня из рода Аппоньи, супруга самопровозглашённого албанского короля Зогу I.
 Аппоньи, Дьёрдь (1808—1899) — граф, венгерский политический деятель.